Bergia kan syfta på:

 Bergia (djur) – ett släkte slemmaskar
 Bergia (växter) – ett släkte av växter